José Augusto Torres Gil (Córdoba Argentina el 28 de marzo de 1995) es biker y practica el deporte extremo BMX. Dentro de este deporte desarrolla principalmente la disciplina Park.

Trayectoria 
La actividad de Torres Gil comienza a los catorce años junto a su hermano mellizo Francisco Vader Torres Gil. Ha participado de campeonatos internacionales como el Nass, Fise World, UCI BMX Freestyle Park World Cup y Simple Session.

Representa a CBA X, un programa de deportes extremos impulsado por la Agencia Córdoba Deportes que busca agrupar, organizar y difundir las dieferentes disciplinas de deportes extremos que se llevan a cabo en Córdoba.

Récord 2017

En el 2017 Torres Gil logra consagrarse como campeón en la categoría profesional en el Nass Pro Park, ganándole a los mejores riders a nivel mundial en Bristol.

Récord 2018

En el 2018 Torres Gil se llevó el oro en la categoría de profesionales en la competencia Simple Session que tuvo lugar en Estonia.

Reconocimientos 
En 2016, 2017 y 2018 obtuvo el Premio "Cóndor Córdoba Deportes" a Mejor Deportista Extremo otorgado por la Agencia Córdoba Deportes.

Referencias